Праслово — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Клин. Население —  чел. (). До 2006 года Праслово входило в состав Новощаповского сельского округа.

Деревня расположена в центре района, у северо-восточной окраины города Клин, на правом берегу реки Сестры, высота центра над уровнем моря 159 м. Фактически, Праслово находится „внутри“ города, со всех сторон гранича с новыми микрорайонами Клина.

Население

Примечания

Ссылки 
  Городское поселение Клин на сайте Клинского района 
  Устав городского поселения Клин.
 Карта Клинского района. 
 

Населённые пункты городского округа Клин